Trinity County (Californië)
Trinity County (Texas)